

Cinema 
 La grande rapina di Long Island (Tiger by the Tail) – film del 1955 diretto da John Gilling
 La grande rapina di Long Island (Tiger by the Tail) – film del 1968 diretto da R.G. Springsteen

Letteratura 
 Il cifrario (Tiger By the Tail) – romanzo di Lawrence Goldman, Il Giallo Mondadori n. 72
 Il tigre per la coda (Tiger by the Tail) – racconto di Poul Anderson del 1951 della serie di Dominic Flandry
 La tigre per la coda (Tiger By the Tail) – romanzo di James Hadley Chase del 1954
 La tigre per la coda (Tiger by the Tail) – racconto di Ursula Curtiss del 1961

Televisione 
 Padre e figlio (Tiger by the Tail) – episodio della prima stagione di Hawaii Squadra Cinque Zero